Hugo Nys e Jan Zieliński erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non difendere il titolo.

In finale Franco Agamenone e Manuel Guinard hanno sconfitto Ivan Sabanov e Matej Sabanov con il punteggio di 7-6(7-2), 7-6(7-3).

Teste di serie 

  Robin Haase /  Andrea Vavassori (primo turno)
  Roman Jebavý /  Philipp Oswald (primo turno)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (finale) 
  Romain Arneodo /  Szymon Walków (quarti di finale)

Wildcard 

  Andrea Del Federico /  Giorgio Ricca (primo turno)

  Francesco Maestrelli /  Giulio Zeppieri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger di Roseto degli Abruzzi II 2022